Gwiazdozbiór Pucharu
 puchar (naczynie)
 puchar (sport) – trofeum sportowe
 potoczne określenie systemu pucharowego

de:Cup
en:Cup
es:Copa (desambiguación)
fr:Coupe
hu:Csésze (egyértelműsítő lap)
nl:Cup
ja:カップ
tl:Kopa